Scott Christopher Thwaites, nascido a 12 de fevereiro de 1990 em Burley in Wharfedale, é um ciclista britânico que corre para a equipa Alpecin-Fenix.

Palmarés 
Ainda não tem conseguido nenhuma vitória como profissional

Resultados nas Grandes Voltas e Campeonatos do Mundo 

-: não participa
Ab.: abandono

Referências

Ligações externas 
 
 Ficha de Scott Thwaites

Ciclistas do Reino Unido